Popów ist Ortsname in Polen:
 Popów (Szczytniki) in der Woiwodschaft Großpolen
 Popów (Łowicz) in der Woiwodschaft Łódź
 Popów (Pęczniew) in der Woiwodschaft Łódź
 Popów (Annopol) in der Woiwodschaft Lublin
 Popów (Powiat Kłobucki) in der Woiwodschaft Schlesien; siehe Gmina Popów